

Gruppi etnici 
Çam, (o anche cham), gruppo etnico del nord della Grecia di discendenza albanese
Cham, gruppo etnico del Vietnam e della Cambogia
lingua chăm, lingua dei cham del Vietnam e della Cambogia

Cultura 
Cham, una danza tradizionale del Bhutan
Cham, titolo nobiliare mongolo

Geografia 
Cham, una città della Germania
Cham, circondario
Cham, una città della Svizzera

Persone 
Cham, pseudonimo dell'artista francese Amédée de Noé
Cham, cantante giamaicano
Cam, personaggio biblico, figlio di Noè

Cucina 
 Cham cham, dolce tipico della cucina bengalese